Vidgiriai ist der litauische Name zweier ehemals ostpreußischer Orte, die heute in Litauen bzw. in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Vidgiriai (Pagėgiai), Dorf im Bezirk Tauragė, Litauen (Wittgirren, Kreis Pogegen, Ostpreußen)
 Vidgiriai, seit 1946: Rodnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1928 Groß Wittgirren, 1928–1946 Mittenwalde, Kreis Insterburg, Ostpreußen)